Miske peut faire référence à : 

 Billy Miske (1894-1924), boxeur américain. 
 Karim Miské (né en 1964), écrivain et réalisateur français de films documentaires.
  (né en 1935), acteur hongrois.

 Miske (Hongrie), un village et une commune de Hongrie.
 miške, boules de pâtes frites populaires en Slovénie.

Voir aussi 
 Fondation MiSK
 Fedwa Misk